The Time of the Oath е седми студиен албум на германската пауър метъл група Helloween. Записан е през 1995 г. Албумът е посветен на Инго Швихтенберг, който се самоубива година по-рано. Това е концептуален албум. Според Дерис се отнася за пророчествата на Нострадамус, за годините от 1994 до 2000.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Михаел Вайкат – китара
 Роланд Грапов – китара
 Маркус Гроскопф – бас китара
 Ули Куш – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 1996 година